Schmidhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Schmidhuber (* 1947), deutscher Fußballschiedsrichter
 August Schmidhuber (1901–1947), deutscher Offizier der Waffen-SS
 Cäcilia Schmidhuber, Ordensfrau und Komponistin in Salzburg 
 Engelbert Schmidhuber (1916–?), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Schmidhuber (1894–1945), deutscher General
 Heinrich Schmidhuber (Bergmann) (1811–1867), deutscher Bergbeamter
 Heinrich Schmidhuber (* 1936), deutscher Bankmanager, Politiker und Fußballfunktionär
 Helga Schmidhuber (* 1972), deutsche Künstlerin
 Holger Schmidhuber (* 1970), deutscher Künstler

 Jürgen Schmidhuber (* 1963), deutscher Informatiker und Künstler
 Karl Friedrich Schmidhuber (1895–1967), deutscher Zahnmediziner
 Martina Schmidhuber(* 1981), österreichische Medizinethikerin
 Peter Schmidhuber (1931–2020), deutscher Landes-, Bundes- und Europapolitiker (CSU)
 Thomas Schmidhuber (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Schmidhuber (1898–1965), deutscher Politiker (Bayernpartei)

Siehe auch:
 Schmidhub
 Schmiedhub